«Зимой» — название нескольких картин:
 «Зимой» — картина Константина Коровина, написанная в 1894 году.
 «Зимой» — картина Валентина Серова, написанная в 1898 году.
 «Зимой» — картина Леонарда Туржанского, написанная в 1910-х годах.